

Architettura 
 Abbazia di Sant'Agostino – abbazia benedettina situata a Canterbury, nel Regno Unito
 Chiostro di Sant'Agostino alla Zecca – chiostro monumentale di Napoli
 Mensa Sant'Agostino – edificio di Pistoia
 Museo di Sant'Agostino – museo di Genova
 Palazzo Sant'Agostino – palazzo di Salerno 
 Stazione di Alghero Sant'Agostino (Stazione di Alghero) – stazione ferroviaria

Arte 
 Sant'Agostino – dipinto di Antonello da Messina
 Sant'Agostino – scultura di Filippo Brunelleschi
 Sant'Agostino – dipinto di Masaccio, già parte del polittico di Pisa
 Sant'Agostino – dipinto di Piero della Francesca
 Storie della vita di sant'Agostino – ciclo pittorico di 17 eventi, nella Chiesa di San Gimignano

Geografia 
 Sant'Agostino – frazione di Terre del Reno in provincia di Ferrara
 Sant'Agostino –  frazione di Pistoia
 Sant'Agostino –  frazione di Albignasego in provincia di Padova
 Sant'Agostino –  frazione di Tarquinia in provincia di Viterbo
 Sant'Agostino –  frazione di Basciano in provincia di Teramo
 Sant'Agostino –  località (non frazione) di Civitavecchia nella città metropolitana di Roma Capitale
 Sant'Agostino –  località (non frazione) di Avigliana nella città metropolitana di Torino
 Sant'Agostino –  località (non frazione) di Marcallo con Casone nella città metropolitana di Milano

Persone 
 Agostino d'Ippona – vescovo venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Agostino di Canterbury –  primo vescovo di Canterbury 
 Agostino Webster –  priore cistercense, martire

Altro 
 Sant'Agostino – titolo cardinalizio
 Sant'Agostino – opera letteraria di Giovanni Papini
 Sant'Agostino – miniserie televisiva
 Sant'Agostino – cultivar di olivo pugliese
 Sant'Agostino – stazione della metropolitana di Milano
 Sant'Agostino – società di pallacanestro di Bologna

Pagine correlate 
 Basilica di Sant'Agostino
 Cattedrale di Sant'Agostino
 Chiesa di Sant'Agostino
 Collegio Sant'Agostino
 Convento di Sant'Agostino
 Sant'Agostino nello studio